CAO — загальновживана абревіатура для означення керівників:
 CAO () — головний бухгалтер
 CAO () — головний адміністратор
 CAO () — головний аналітик

Опис
Головний бухгалтер має мати відповідні сертифікати CIPA або ACCA. Головний аналітик також має мати відповідний сертифікат.

Див. також 
 CaO — оксид кальцію

Багатозначні терміни